Osoby o tym nazwisku:
 Jesper Karlström – szwedzki piłkarz
 Perseus Karlström – szwedzki lekkoatleta
 Siw Karlström – szwedzki lekkoatleta